Denumirea de Liuben se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Liuben, un sat în comuna Săedinenie, regiunea Plovdiv;
 Liuben, un sat în comuna Sitovo, regiunea Silistra.